|-
| (58501) 1996 VQ2||||10 листопада 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (58502) 1996 VH3||||12 листопада 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (58503) 1996 VJ3||||12 листопада 1996||Обсерваторія Садбері||Денніс ді Сікко
|-
| (58504) 1996 VZ3||||7 листопада 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58505) 1996 VU15||||5 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58506) 1996 VJ22||||9 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58507) 1996 VX32||||5 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58508) 1996 WA2||||30 листопада 1996||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Л. Лей
|-
| (58509) 1996 XB1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58510) 1996 XH2||||3 грудня 1996||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (58511) 1996 XB4||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58512) 1996 XR4||||6 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58513) 1996 XW11||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58514) 1996 XK12||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58515) 1996 XY12||||8 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58516) 1996 XT14||||11 грудня 1996||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58517) 1997 AJ||1997 AJ||2 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58518) 1997 AC2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58519) 1997 AU2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58520) 1997 AP3||||3 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58521) 1997 AC8||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58522) 1997 AW19||||10 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58523) 1997 BU||1997 BU||27 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58524) 1997 BE1||||26 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58525) 1997 BX3||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58526) 1997 BD4||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58527) 1997 BF4||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58528) 1997 BH7||||28 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58529) 1997 CX||1997 CX||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (58530) 1997 CU2||||2 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58531) 1997 CS4||||3 лютого 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58532) 1997 CY9||||2 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58533) 1997 CD12||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 58534 Logos||||4 лютого 1997||Обсерваторія Мауна-Кеа||Обсерваторія Мауна-Кеа
|-
| 58535 Паттілло (Pattillo)||1997 DP||16 лютого 1997||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (58536) 1997 EQ8||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58537) 1997 EG14||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58538) 1997 EN15||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58539) 1997 ET16||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58540) 1997 ET17||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате, Кадзуро Ватанабе
|-
| (58541) 1997 EA18||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате, Кадзуро Ватанабе
|-
| (58542) 1997 EQ22||||5 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58543) 1997 ET32||||11 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58544) 1997 EK42||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58545) 1997 EG43||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58546) 1997 FQ2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58547) 1997 FZ2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58548) 1997 GK12||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58549) 1997 GM14||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58550) 1997 GN19||||5 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58551) 1997 GP28||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58552) 1997 GH32||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58553) 1997 GK43||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58554) 1997 HX||1997 HX||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58555) 1997 HA3||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58556) 1997 HH7||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58557) 1997 KE3||||30 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58558) 1997 LE4||||9 червня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (58559) 1997 LT5||||12 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58560) 1997 LK11||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58561) 1997 ME9||||30 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58562) 1997 NG1||||2 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58563) 1997 NE5||||1 липня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58564) 1997 NQ6||||9 липня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58565) 1997 OC2||||29 липня 1997||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа, Рафаель Пачеко
|-
| (58566) 1997 PN3||||5 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58567) 1997 QB||1997 QB||21 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| (58568) 1997 QM1||||31 серпня 1997||Обсерваторія Клеть||Зденек Моравец
|-
| 58569 Eboshiyamakouen||||28 серпня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (58570) 1997 RD4||||3 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (58571) 1997 RB5||||8 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| 58572 Romanella||||7 вересня 1997||Монтелупо||Маура Томбеллі, Джузеппе Форті
|-
| 58573 Серпієррі (Serpieri)||||9 вересня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (58574) 1997 RD8||||11 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58575) 1997 RK9||||11 вересня 1997||Обсерваторія Галеакала||AMOS
|-
| (58576) 1997 RQ9||||4 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58577) 1997 SV||1997 SV||16 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 58578 Жідек (Zidek)||||24 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 58579 Еренберг (Ehrenberg)||||24 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (58580) 1997 SW2||||24 вересня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Ермес Коломбіні
|-
| (58581) 1997 SB3||||24 вересня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (58582) 1997 SF3||||25 вересня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58583) 1997 SV4||||25 вересня 1997||Астрономічна обсерваторія Мадонни Доссобуоно||Л. Лей
|-
| (58584) 1997 SE11||||29 вересня 1997||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (58585) 1997 SX11||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58586) 1997 SG23||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58587) 1997 SK23||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58588) 1997 SV23||||29 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58589) 1997 SF25||||29 вересня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу, Такеші Урата
|-
| (58590) 1997 SX30||||29 вересня 1997||Обсерваторія Чрні Врх||Герман Мікуж
|-
| (58591) 1997 SV31||||29 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58592) 1997 SB35||||30 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58593) 1997 TD2||||3 жовтня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (58594) 1997 TF9||||2 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58595) 1997 TX9||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (58596) 1997 TC10||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (58597) 1997 TH10||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (58598) 1997 TX11||||7 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58599) 1997 TK13||||3 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 58600 Iwamuroonsen||||5 жовтня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|}

Див. також 
 Список астероїдів

58500